

Cinema e televisione 
 Fatima – film del 1938 diretto da Joshua ed Othniel Wong
 Fatima – film TV del 1997 diretto da Fabrizio Costa
 Fatima – film del 2015 diretto da Philippe Faucon
 Fatima – film del 2020 diretto da Marco Pontecorvo

Geografia 
 Fátima – comune del Brasile nello stato di Bahia
 Fátima – comune del Brasile nello stato di Tocantins
 Fátima – frazione di Ourém, municipio del Portogallo

Onomastica 
 Fatima o Fátima – prenome femminile

Persone 
 Fatima bint Muhammad – ultima figlia di Maometto, venerata in particolare come la Madre dei Mussulmani Sciiti.
 Fatima bint Musa – figlia del 7º Imam sciita duodecimano Mūsā al-Kāẓim, e sorella dell'8º Imam ʿAlī al-Riḍā

Religioni 
 Chiesa Cattolica
 Madonna di Fátima (più freq. Nostra Signora di Fátima) – titolo di Maria, madre di Gesù, conferitole dalla Chiesa cattolica a seguito delle presunte apparizioni della stessa nel 1917 a Fátima, in Portogallo
 Segreti di Fátima – rivelati da Maria ai tre pastori infanti
 Chiesa della Madonna di Fátima – chiesa di Roma
 Chiesa della Madonna di Fátima – chiesa di Vigevano
 Chiesa di Nostra Signora di Fátima – chiesa di New York
 Oratorio della Madonna di Fátima – chiesa di Chiasso
 Santuario di Fátima – santuario a Ourém
 Santuario di Nostra Signora di Fátima – santuario a Sant'Ambrogio di Torino
 Santuario di Nostra Signora di Fátima a San Vittorino – santuario a Roma
 
 Islam
 Mano di Fatima – amuleto musulmano
 Santuario di Fatima bint Musa – secondo luogo musulmano sciita più sacro dell'Iran

Altro 
 Fatima – specie di computer biologico in forma umana presente nel fumetto The Five Star Stories
 Dinastia fatimide – dinastia egiziana, di fede ismaelita sciita e lingua araba
 Cratere Fatima – cratere di Venere
 Fatima – ex gruppo musicale giapponese
 Liptena fatima – un lepidottero appartenente alla famiglia Lycaenidae
 Fatima – fra i personaggi della serie televisiva Aladdin, della Walt Disney

Pagine correlate 
Nossa Senhora de Fátima
Cattedrale di Nostra Signora di Fátima